Хванчкара:

 Хванчкара — сорт вина, производящийся в Грузии.
 Хванчкара — село в Грузии, где производится вино «Хванчкара».